Я́н Франта́сійович Назаренко — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєвий шлях 
Закінчив Фастівецьку ЗОШ, відслужив строкову службу. Навчався в Київському училищі залізничників.

Мобілізований в лютому 2015-го, солдат, 72-га окрема механізована бригада. За відмінну службу отримав подяку керівництва 72-ї бригади.

20 лютого 2016-го загинув від кулі терориста-снайпера у голову поблизу села Старогнатівка Волноваського району.

Без Яна залишилися батьки, брат, дві сестри.

Похований в селі Фастівець 24 лютого 2016-го.

Вшанування 
 20 травня 2016-го в Фастівці відкрито меморіальну дошку Яну Назаренку.

Джерела 
 Назаренко Ян Франтасійович
 Відкрито меморіальну дошку

Уродженці Фастівського району
Померли у Волноваському районі
Поховані у Фастівському районі